Дарма Жанаевич Жанаев (22 октября 1907, улус Ходун-Бильчир, Бурятия — 27 апреля 1945, Германия) — начальник инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознамённой бригады (7-го гвардейского танкового корпуса, 3-й гвардейской танковой армии, 1-го Украинского фронта), гвардии капитан, Герой Советского Союза.

Биография

До войны 
Родился 22 октября 1907 года в улусе Ходун-Бильчир () Хоринского района (ныне Кижингинского района) Бурятии в многодетной семье бедного крестьянина-скотовода. Бурят. Рано потерял мать. До 1923 года помогал по хозяйству отцу, а затем работал улусным чабаном и занимался самообразованием. В декабре 1923 года уехал в город Верхнеудинск (ныне Улан-Удэ), на политкурсы. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1926 году Хоринский ВКП(б) посылает его в город Иркутск для учёбы.

В августе 1931 года Дарма Жанаев едет в Москву и поступает в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ныне — МИМЭСХ). В декабре 1938 года после окончания института он поступает на авиационный завод в городе Улан-Удэ на должность инженера-электрика. Вскоре был переведён на должность начальника энергобюро отдела главного энергетика, где проработал до начала войны. Когда началась война, несмотря на «бронь», рвался на фронт.

Великая Отечественная война 
В Красной Армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 года.

Начальник инженерной службы 23-й гвардейской мотострелковой Васильковской Краснознаменной бригады (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт) гвардии капитан Дарма Жанаев отличился в боях на берлинском направлении.

Подвиг 
16—25 апреля 1945 года в лесисто-болотистой местности организовал прокладку пути подразделениям бригады. Руководил возведением переправ на реках Нейсе, Шпрее и Тельтов-канале (Германия), обеспечив по ним быструю переброску бригады. Участвовал в разминировании местности и дорог. За время наступления руководил постройкой пяти мостов, укреплением дорог в лесисто-болотистой местности.

25 апреля 1945 года гвардии капитан Дарма Жанаев был тяжело ранен и умер в госпитале 27 апреля. Похоронен в городе Жагань (Польша).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками был удостоен звания Героя Советского Союза.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (27.06.1945).
 Орден Ленина (27.06.1945).
 Орден Красного Знамени (14.09.1944).
 Орден Отечественной войны 1-й степени (07.03.1945).
 Орден Отечественной войны 2-й степени (30.06.1944).
 Медаль «За отвагу» (11.08.1942).

Память 
Имя Д. Жанаева носят улица и парк в столице Бурятии — городе Улан-Удэ, Дом пионеров в Хоринске, Хоринская средняя общеобразовательная школа № 1.

Имя Дармы Жанаева высечено на обелиске, посвящённом памяти погибших на фронтах Великой Отечественной войны сотрудников и студентов Иркутского государственного университета.

Герой Советского Союза Д. Ж. Жанаев был зачислен в списки авиационного завода, где он работал и откуда ушёл на фронт.

В селе Хоринск улица Школьная 28 февраля 1962 года была переименована в улицу Жанаева.

В селе Кижинга именем Героя названа улица.

См. также 
 Воины-буряты, Герои Советского Союза.

Примечания

Литература 
 Криченивкер Е. М. Золотые Звезды воинов Бурятии. Улан-Удэ, 1968.

Ссылки 
 
 Сайт Хоринской средней общеобразовательной школы № 1 имени Дармы Жанаевича Жанаева: выпускники — Герои.
 Сайт МБУК «ЦБС МО „Хоринский район“»: Их именами названы улицы нашего района.

Выпускники МЭИ
Похороненные в Польше
Сапёры Великой Отечественной войны